Abusch ist der Familienname folgender Personen: 
 Alexander Abusch (1902–1982), deutscher Journalist, Schriftsteller und Politiker (in der DDR)
 Dorit Abusch (* 1955), israelische Sprachwissenschaftlerin